Лучицкий — имя прилагательное, обозначающее:
 Лучицкий — фамилия. 
 Лучицкий сельсовет — сельсовет в Петриковском районе Гомельской области Белоруссии.